Список 114 німецьких міст на правах округів (), включно з Геттінгеном та Ганновером, які мають спеціальний статус. У наступних колонках подано населення міст у відповідні роки.

У федеральній землі Баден-Вюртемберг ці міста називаються міськими округами ().

Деякі інші міста

 Ашерслебен
 Бад Арользен
 Бауцен
 Брунсбюттель
 Біберах-на-Рісі
 Ветцлар
 Грос-Герау
 Ешвайлер
 Кетен
 Моріцбург (Саксонія)
 Падерборн
 Пфулінґен
 Раштат
 Реда-Віденбрюк
 Ройтлінген
 Саарбрюккен
 Трір
 Тюбінґен
 Фрайбург

Див. також 
 Список міст Німеччини з населенням понад 500 тисяч мешканців

Округів права
Списки:Німеччина